Арнальдо Сентіменті (1914—1997) — італійський футболіст, що грав на позиції воротаря, насамперед за «Наполі». По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Вітторіо Сентіменті (1918—2004) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Прімо Сентіменті (1926—2016) — італійський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Ліно Сентіменті (1929—2020) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Лучидіо Сентіменті (1920—2014) — італійський футболіст, що грав на позиції воротаря. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
італійські прізвища